Юша́р:
 Юшар — краткое название пролива Югорский Шар.
 «Юшар» — название нескольких морских судов.
 Юшар, Анри (; 1844—1910) — французский терапевт, один из основоположников кардиологии.

См. также 
 Юшарский сельсовет — муниципальное образование в Заполярном районе Ненецкого автономного округа.
 Скар-Анри-Юшар — парк культуры и отдыха в Париже.
 Ушар () — французская фамилия.